Давид Бистрон е чешки футболист, защитник. Роден е на 18 ноември 1982 г. в Левоча. Висок е 192 см и тежи 86 кг.

Кариера 
Играе както като централен защитник, така и като дефанзивен полузащитник. Юноша на Баник (Острава). За представителния тим на Баник играе в периода 2001 – 2008, като има 183 мача и 4 гола в първа дивизия на Чехия . Шампион е на Чехия с Баник за 2004 година. На  г. подписва тригодишен договор с отбора на Левски (София) срещу сумата от 430 000 евро . През 2009 г. е пратен да играе в чешкия Виктория Пилзен.

Статистика по сезони 

Последна актуализация:

Бележки

Външни препратки 
 Профил на LevskiSofia.info

Чешки футболисти
Футболисти на ПФК Левски (София)
Самоубийци